The Rightful Heir – cortometraggio del 1913 diretto da J. Searle Dawley
The Rightful Heir – cortometraggio del 1914 diretto da Raymond B. West
A Rightful Theft o The Rightful Heir – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Majestic Motion Picture Company